Kurzweil steht für:
 Kurzweil Music Systems, US-amerikanischer Hersteller elektronischer Musikinstrumente
 Kratochvilka, Gemeinde in Tschechien
 Schloss Kratochvíle (deutsch: Schloss Kurzweil) in Tschechien

Kurzweil ist der Familienname folgender Personen:
 Adele Kurzweil (1925–1942), österreichisches Holocaustopfer
 Allen Kurzweil (* 1960), US-amerikanischer Schriftsteller
 Bruno Kurzweil (1891–1942), österreichischer Rechtsanwalt
 Edith Kurzweil (1924–2016), US-amerikanische Soziologin und Publizistin
 Gisela Kurzweil (1900–1942), österreichisches Holocaustopfer
 Hans Kurzweil (1942–2014), deutscher Mathematiker
 Hubert Kurzweil (* 1958), österreichischer Botaniker
 Jaroslav Kurzweil (1926–2022), tschechoslowakischer Mathematiker
 Max Kurzweil (1867–1916), österreichischer Maler und Grafiker
 Raymond Kurzweil (* 1948), US-amerikanischer Erfinder und Sachbuchautor

Siehe auch: